Art concret kan avse:

 Art concret – en konstriktningen, se konkret konst
 Art concret (konstnärsgrupp) – grundad i Paris 1929 av bland annat Theo van Doesburg och Otto G. Carlsund
 Art Concret – vid Stockholmsutställningen 1930, se Internationella utställningen av Post-kubistisk konst